Bătălia de la Râmnic se poate referi la:
Bătălia de la Râmnic din 8 iulie 1481, o victorie a lui Ștefan cel Mare împotriva oștii condusă de Basarab cel Tânăr, domnul Țării Românești, susținută de armata otomană condusă de Ali-beg și Skender-beg;
Bătălia de la Râmnic din  22 septembrie 1789, o victorie a armatei aliate ruso-austriece condusă de generalul rus Aleksandr Suvorov împotriva armatei otomane condusă de marele vizir Cenaze Hasan Pașa.